Центра́льный исполни́тельный комите́т может означать:

* Башкирский центральный исполнительный комитет
 Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов
 Всеукраинский центральный исполнительный комитет
 Центральный исполнительный комитет Белорусской ССР
 Центральный исполнительный комитет Дагестанской АССР
 Центральный исполнительный комитет Казахской ССР
 Центральный исполнительный комитет Советов Сибири
 Центральный исполнительный комитет СССР
 Центральный исполнительный комитет Чувашской АССР

См. также